Doleschall ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Eduard Doleschall (1830–1893), österreichischer Lutherforscher
 Alfred Doleschall (1864–1931), österreichischer Rechtsgelehrter
 Ludwig Doleschall (1827–1859), österreichischer Insektenforscher
 Michael Dionys Doleschall (1787–1846), österreichischer evangelischer Theologe
 Rainer Doleschall (* 1945), deutscher Pressesprecher, Rathaus Altona

Siehe auch:
 Doleschal
 Doležal